Молва:

 Молва — слухи, толки, общественное мнение.
 Молва — средство маркетинговых коммуникаций.

Топоним 
 Молва (приток Похманки) — река в Свердловской области
 Молва (приток Прони) — река в Рязанской области
 Молва (приток Сосьвы) — река в Свердловской области
 Молва — деревня в Свердловской области

Пресса 
 «Молва» (1831—1836) — приложение к журналу «Телескоп», издававшееся Н. И. Надеждиным.
 «Молва» (1857) — русская еженедельная газета, выпускавшаяся К. С. Аксаковым.
 «Молва» (1876) — русская еженедельная газета под редакцией князя В. В. Оболенского.
 «Молва» (1879—1881) — ежедневная русская газета в Санкт-Петербурге.
 «Молва» (1929 — н.в.) — городская газета г. Электросталь, издающаяся с 1929 года.